Claudius Hollyband (* 1534 in Moulins; † November 1594 in London) war ein britischer Romanist, Fremdsprachendidaktiker und Lexikograf französischer  Herkunft.

Leben und Werk 
Claude de Sainliens kam 1564 als hugenottischer Glaubensflüchtling nach London und publizierte unter dem Namen Claudius Holyband (oder Hollyband oder Holliband)  fremdsprachendidaktische Werke betreffend das Französische und Italienische.

Werke 
The French school-master. Wherein is most plainly shewed the true and perfect way of pronouncinge the French tongue, London 1573, 1606, 1612, 1632, Menston 1972, London 1974
The French Littelton. A most easy, perfect, and absolute way to learne the French tongue, London 1576, 1580, 1583, 1591, 1593, Menston 1970, Genf 1973, London 1974; 1609, Cambridge 1953 (Einführung durch M. St Clare Byrne), 1616, 1625, 1630
The Pretie and Wittie Historie of Arnalt & Lucenda translated from B. Maraffi’s Italian version of the Greek original, together with the Italian version with certen Rules and Dialogues set foorth for the learner of th' Italian tong, London 1575. The Italian Schoole-maister. Contayning rules for the perfect pronouncing of th’italian tongue: with familiar speeches and certaine phrases taken out of the best Italian authors. And a fine Tuscan historie called Arnalt & Lucenda. A verie easie way to learne th’ italian tongue, London 1597
Claudii a Sancto Vinculo de Pronuntiatione linguae gallicae libri duo, London 1580,  Menston 1970, Genf 1973
The Treasurie of the French tong. Teaching the waye to varie all sortes of verbes, enriched with wordes and phrases, London 1580
A Dictionarie French and English published for the benefite of the studious in that language, London 1593, Menston 1970, London 1974

Literatur 
Lucy E. Farrer, La vie et les oeuvres de Claude de Sainliens alias Claudius Holyband, Paris 1908, Genf 1971
Jean-Marie Gaul, Commentaire du French Littelton (1576) de Claude de Sainliens, Montréal 1960
Antonio Amato u. a., Teoria e pratica glottodidattica nell’opera di Claudius Holyband (alias Claude de Sainliens), Roma 1983
Monique-Catherine Cormier und Aline Francoeur, Claudius Holyband. Pioneer Huguenot lexicographer in England, in: Proceedings of the Huguenot Society of Great Britain and Ireland 28, 2004, S. 160–175
Laurent Berec, Claude de Sainliens. Un huguenot bourbonnais au temps de Shakespeare, Paris 2012

Weblinks 
 

Romanist
Lexikograf
Engländer
Franzose
Geboren 1534
Gestorben 1594
Mann